Bischhausen steht für:

 Bischhausen (Gleichen), Ortsteil von Gleichen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Bischhausen (Neuental), Ortsteil von Neuental, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Bischhausen (Waldkappel), Stadtteil von Waldkappel, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Bischhausen (Witzenhausen), Teil von Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Burg Bischhausen